Sidła miłości (film 1993) – amerykańsko-niemiecki thriller erotyczny z 1993 roku.
 Sidła miłości (telenowela) – argentyńska telenowela z 2006 roku.